
Эттингер (Этингер) — еврейская и немецкая топонимическая фамилия. Буквальное значение — житель местности Эттинген в Баварии.

Этингер 
 Этингер (Эттингер), Фридрих Кристоф (; 1702—1782) — немецкий теолог.

Эттингер (Эттинджер, Оттингер) 
 Эттингер (Эттинджер), Амбер Ли (; род. 1982) — американская модель.
 Эттингер, Гюнтер (; род. 1953) — германский политик из партии ХДС.
 Эттингер, Йорам (; род. 1945) — израильский бизнесмен.
 Эттингер, Курт (1901—1982) — австрийский фехтовальщик.
 Эттингер, Норберт — современный немецкий лингвист-этрусколог.
 Эттингер, Павел Давыдович (при рождении Этингер, 1866—1948) — художественный критик и коллекционер.
 Эттингер, Роберт Честер Вильсон (; 1918—2011) — американский ученый, основатель крионики.
 Эттингер, Соломон (1803—1856) — пионер еврейского просвещения, писатель, драматург.
 Эттингер, Шмуэль (; 1919—1988) — израильский историк и политик-коммунист.
 Эттингер, Эдуард-Мария (1808—1872) — немецкий писатель, журналист и редактор.

Эйтингер 
 Эйтингер, Лео (; 1912, Ломнице  1996) — чешско-норвежский психиатр, переживший Холокост; посвятил длительный период изучению психологической травмы среди переживших Холокост, таких, как Пауль Целан, Примо Леви

См. также 
 Эйтингон
 Этинген
 Оттингер

Примечания